Кючюкчекмедже - район провінції Стамбул (Туреччина), частина міста Стамбул
 Кючюкчекмедже (озеро)
 Кючюкчекмедже (міст)
  — залізнична станція
 Кючюкчекмедже (футбольний клуб)